Никола Крстић може да се односи на:

 Никола Крстић (историчар) (1829-1902)
 Никола Крстић (лекар) (1878-1947)